Ronaldão (1965), ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro, lateral-esquerdo ou volante;
Ronaldão (1971), ex-futebolista brasileiro que atuava como zagueiro. Campeão da Copa Mercosul pelo  em 1999.
Estádio Dr. Ronaldo Junqueira, estádio de futebol brasileiro de Poços de Caldas, Minas Gerais;
Ginásio Poliesportivo Ronaldo Cunha Lima, ginásio poliesportivo brasileiro de João Pessoa, Paraíba.

Ver também
 Ronaldinho (desambiguação)

Desambiguações de antropônimos